Acme (ακμή "apice, il punto più alto" in lingua greca) può riferirsi a:

Musica
 Acme – album dei Jon Spencer Blues Explosion del 1998
 Acme Records – etichetta discografica britannica

Geografia

Canada 
 Acme – villaggio dell'Alberta

Stati Uniti d'America 
 Acme – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Acme – census-designated place della Contea di Whatcom, Washington

Altro
 ACME – azienda immaginaria dell'universo Looney Tunes
 ACME – accademia di belle arti europea dei media
 Acme – editor di testo scritto da Rob Pike
 Anonima Costruzioni Modellistiche Esatte (ACME) – casa produttrice di fermodellismo ed editore del settore
 ACME – Casa editrice italiana di fumetti
 A.C.M.E. – Azienda produttrice di motori a scoppio
 ACME Laboratories – azienda informatica statunitense
 Acme – termine medico per orgasmo

Altri progetti